Benson and Hedges Masters 2001 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 4-11 lutego 2001 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Walijczyk Matthew Stevens, który przegrał w pierwszej rundzie turnieju z Anglikiem Paulem Hunterem.

W turnieju zwyciężył Paul Hunter, który w finale pokonał Fergala O’Briena 10-9.

Nagrody 
Zwycięzca: £175,000
II miejsce: £88,000

Najwyższy break: £20,000

Łączna pula nagród:  £650,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 2000/2001

2001 w sporcie
Masters